Amour Fou oder L’Amour fou steht für:

 Amour fou, obsessive Form einer Liebesbeziehung
 Amour Fou Filmproduktion, österreichische Filmproduktionsgesellschaft

Werktitel:
 L’Amour fou (Erzählung) von André Breton (1937)
 L’Amour fou (Film), französischer Film von Jacques Rivette (1968)
 Amour Fou (2014), österreichischer Film von Jessica Hausner
 Folge der österreichischen TV-Krimiserie SOKO Kitzbühel (2016), siehe SOKO Kitzbühel/Episodenliste #Amour Fou
 Tatort: Amour Fou, deutscher TV-Krimi (2017)